En architecture, un fenestron est une petite fenêtre.

 En aéronautique, un fenestron est une ouverture hébergeant un rotor de queue d'hélicoptère.